Росвита,  — немецкое женское имя; в переводе со старонемецкого означает «слава простирается».
 Росвита (Хросвита; 938—973) — немецкая святая христианская монахиня, поэтесса периода «Оттоновского возрождения».
 (615) Росвита — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу C.